LNG, akronymet henviser til forskellige artikler:
 Liquified Natural Gas – flydende naturgas.
 LNG (operativ system) – operativt system, primært for Commodore 64.

en:LNG